Berczy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Albert Berczy (1794–1858), kanadischer Unternehmensführer
 Károly Bérczy (1821–1867), ungarischer Autor
 Jeanne-Charlotte Allamand Berczy (1760–1839), kanadische Malerin
 William Berczy (1744–1813), kanadischer Maler, Pionier und Architekt
 William Bent Berczy (1791–1873), kanadischer Maler und Politiker

Siehe auch:
 Berczi
 Bertschi